Кубок Греції з футболу 2002—2003 — 61-й розіграш кубкового футбольного турніру в Греції. Титул вчетверте здобув ПАОК.

Календар

Другий раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2 жовтня/14 листопада 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6 жовтня/6 листопада 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6 жовтня/14 листопада 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7 жовтня/6 листопада 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 жовтня/13 листопада 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|23 жовтня/6 листопада 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 жовтня/13 листопада 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 жовтня/16 листопада 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 жовтня/27 листопада 2002

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4 грудня 2002/22 січня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4 грудня 2002/23 січня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11 грудня 2002/8 січня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11 грудня 2002/22 січня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 грудня 2002/15 січня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 грудня 2002/8 січня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 грудня 2002/29 січня 2003

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5 лютого/5 березня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 лютого/19 березня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 лютого/12 березня 2003

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/23 квітня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|23 квітня/7 травня 2003

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Греції на rsssf  

2002–2003
Греція
Греція
2002 у грецькому спорті
2003 у грецькому спорті